L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au  à Tokyo, sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Canadien Milos Raonic, du Français Pierre-Hugues Herbert, du Japonais Kei Nishikori, du Serbe Laslo Djere, du Sud-Africain Kevin Anderson, qui a mis fin à sa saison, et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Yoshihito Nishioka, Jordan Thompson, Miomir Kecmanović, Juan Ignacio Londero, Lorenzo Sonego et Filip Krajinović.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le  ATP de sa carrière en simple, son  de la saison, en écartant en finale John Millman, issu des qualifications.

En double, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  ATP ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Franko Škugor. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2019) (édition féminine)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis masculin en 2019
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2019
Tennis en septembre 2019
Tennis en octobre 2019